Вилас — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Вилас, Гильермо — аргентинский профессиональный теннисист.
  (1811—1879) — американский политик.

Другое 
 Вилас — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США